Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés du quartier de Schippers de la ville d'Anvers.

|}

Voir aussi 
 
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2011

Schipperskwartier
Anvers Schipperskwartier